Владимир Викторович Майстренко (род. 4 августа 1962, Псков) — российский военачальник, генерал-лейтенант (2019). Первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

Биография 
Родился 4 августа 1962 года в семье военнослужащего.

После окончания школы в 1979 году поступил в Харьковское гвардейское высшее танковое командное ордена Красной Звезды училище имени Верховного Совета Украинской ССР, которое окончил в 1983 году.

В 2010-м был переведён в Уссурийск в качестве начальника штаба — первого заместителя командующего 5-й танковой армией.

С августа 2014 по март 2017 года — начальник Казанского высшего военного командного училища.

С 2017 года продолжает службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. 11 июня 2019 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Ссылки 
 Биография

Примечания 

Выпускники Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Казанского высшего танкового командного училища
Персоналии Росгвардии